Ива́н  Ники́тин (около 1680, Москва — не ранее 1742) — русский живописец, придворный художник первого российского императора Петра Великого; один из основоположников русской школы светской живописи, в частности — традиции портретного жанра петровского барокко.

Биография 

Иван Никитин родился в 1680-е годы в Москве, сын священника Никиты Никитина, служившего в Измайлове, брат священника Иродиона Никитина, позднее протопопа Архангельского собора в Кремле, и живописца Романа Никитина.

Учился в Москве, по всей видимости, при Оружейной палате, возможно, под руководством голландца Шхонебека в гравировальной мастерской.

В 1711 году Иван Никитич Никитин переведён в Петербург, учился у Иоганна Таннауэра, немецкого художника, который одним из первых принял приглашение Петра Первого переехать в Санкт-Петербург, учить перспективной живописи русских художников. Быстро завоевывает авторитет при дворе.

В 1716—1720 годах на государственную пенсию, вместе со своим братом Романом отправлен (в числе двадцати человек) учиться в Италии, в Венеции и Флоренции. Обучался у таких мастеров, как Томмазо Реди. После возвращения стал придворным художником. Так, Никитину принадлежит портрет умирающего Петра Первого.

В 1732 году И. Н. Никитин вместе с братом Романом был арестован по делу о распространении пасквилей на архиепископа Феофана Прокоповича. После пяти лет предварительного заключения в Петропавловской крепости был бит плетьми и сослан в Тобольск пожизненно.

В 1741 году, после смерти Анны Иоанновны, Иван Никитич Никитин получил разрешение вернуться в Москву. Выехал в 1742 году и скончался по дороге.

Творчество 

Имеется всего три подписанных работы Никитина, вместе с теми, что ему приписываются, всего около десяти. Ранние работы ещё содержат следы парсуны, бывшей единственным стилем портрета в России в XVII веке. Никитин является одним из первых (часто называется первым) русских художников, отошедших от традиционного иконописного стиля русской живописи и начавших писать картины с перспективой, так, как в то время писали в Европе. Тем самым он является основателем традиции русской светской живописи, продолжающейся до настоящего времени.

Все произведения, где авторство Никитина несомненно, являются портретами.

Достоверные работы 

 Портрет царевны Прасковьи Иоанновны. 1714. ;
 Портрет царевны Натальи Алексеевны. 1716. ;
 Портрет царевны Натальи Алексеевны . ;
 Портрет канцлера Г. И. Головкина. 1720-е годы. ;
 Портрет барона С. Г. Строганова. 1726. ;
 Портрет царевны Анны Петровны. Около 1716. ;
 Портрет царевны Елизаветы Петровны ребенком. Около 1712—1713. ;
 Петр I на смертном ложе. 1725. ;
 Портрет великой княжны Натальи Алексеевны. 1728. ;
 Портрет молодого человека в зеленом кафтане. Не позднее 1732. .

Несохранившиеся работы 
 Портрет казака в красном кафтане. 1715. .

Приписываемые работы 
 Портрет Петра I. Около 1722—1724. ;
 Портрет ребенка . Начало 1730-х годов. ;
 Портрет цесаревны Елизаветы Петровны . 1720-е годы. ;
 Петр I на смертном одре. 1725. ;
 Портрет напольного гетмана. 1720-е годы. .

Примечания

Литература 

Полные биографии
 
 
 
 
Статьи
 
 
 
 
Собрания произведений
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Ссыльные в Тобольске
Художники-портретисты России
Художники России XVIII века
Художники Российской империи